Beleg van Naarden (1673), tijdens de Hollandse Oorlog.
 Beleg van Naarden (1813-1814), tijdens de Napoleontische oorlogen.

Zie ook
 Slag bij Naarden (1350)
 Bloedbad van Naarden (1572)